Монах — слово, що походить від    "одинак, самітник".

 Монах — релігійний самітник, пустельник, одна з назв чернців.
 Монах — назва одного з родів морських ссавців родини тюленеві.
Монах — одна із найбільш поширених у ставковому господарстві гідроспоруд. Застосовується для повного спуску води із ставка.